Pysslingsteklar (Ceraphronidae) är en familj av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1833. Enligt Catalogue of Life ingår pysslingsteklar i överfamiljen Ceraphronoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ceraphronidae 302 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar